Nenad Zimonjić (Servisch: Ненад Зимоњић) (Belgrado, 4 juni 1976) is een voormalig professioneel tennisspeler uit Servië. Hoewel hij te boek staat als dubbelspecialist heeft hij tevens een paar markante enkel-overwinningen op zijn naam staan, zoals die op Andre Agassi en Nicolas Kiefer.
Hij heeft verschillende grand slam titels op zijn naam staan:
- 3 in het mannendubbel
- 4 in het gemengd dubbel.

Persoonlijk leven
In 2008 trouwde hij met voormalig model Mina Knežević. Datzelfde jaar kregen ze een tweeling, twee jongens.

Prestatietabel

Prestatietabel grand slam, enkelspel

Prestatietabel dubbelspel

Externe links

  Officiële website

Servisch tennisser
Servisch olympisch deelnemer